Az orah főnév a dió neve a délszláv nyelvekben, ezért számos település nevében megtalálható:

 Bosznia-Hercegovina
 Orah, falu Bileća községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Orah, falu Ravno községben a Hercegovina-Neretvai kantonban
 Orah, falu Rudo községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Orah, falu Vareš községben a Zenica-Doboji kantonban

 Észak-Macedónia
Orah falu Sztaro Nagoricsane községben az Északkeleti körzetben

 Horvátország
Orah falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
Orah, falu Berane községben
Orah, falu Nikšić községben
Osojni Orah, falu Plužine községben
Prisojni Orah, falu Plužine községben

 Szerbia
Gornji Orah falu Vlasotince községben, a Jablanicai körzetben